Черка́сы:
 Черкасы (Запорожские черкасы) — на Руси, в царский период, название запорожских казаков.
 Черкасы — согласно Н. М. Карамзину, название торков и берендеев.
 Черкасы — устаревшее название черкесов — одной из адыгских народностей.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Черкасы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Черкасы — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Черкасы — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Черкасы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 
 Россия
 Черкасы — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Черкасы — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

 Украина
 Черкасы — село в Ковельском районе Волынской области.
 Черкасы — село в Львовском районе районе Львовской области.

См. также